Алиса Джейн Милано () е американска актриса и бивш вокалист. Нейната актьорска кариера започва след участие в представление на Бродуей – „Ани“. Тя играе главни роли в телевизионни сериали, като например Саманта Микели в сериала „Кой е шефът тук?“ и Фийби Халиуел в „Чародейките“. Издава женска линия женско (спортно) облекло Touch.

Филми

Външни препратки 

 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Деца актьори
Американски правозащитници
Членове на Демократическата партия (САЩ)
Родени в Ню Йорк